Un peep show est un spectacle, souvent érotique ou pornographique, vu par une seule personne à la fois à travers une petite ouverture ou une loupe.

Musique 

 Peep Show, EP du groupe de rock belge La Muerte sorti en 1986 ;
 Peepshow, album du groupe de rock britannique Siouxsie and the Banshees sorti en 1988.

Télévision 

 Peep Show, série télévisée britannique diffusée de 2003 à 2015.